Erekosë est un personnage de fiction inventé par l'écrivain anglais Michael Moorcock.Il est le héros d'un cycle de fantasy la Quête d'Erekosë. 

Erekosë est l’unique aspect du Champion éternel qui se souvienne de toutes ses vies précédentes, ce qui lui pose souvent des problèmes. Sa première apparition se fait sous le nom de John Daker, un homme du , mais très rapidement, on le retrouve dans un autre monde où il est obligé de remplir sa vraie destinée. Il trouve l'amour en la personne d’Ermizhad, mais semble être maudit car il ne peut passer beaucoup de temps avec elle.

Nouvelles et romans 
Cette liste est dans l'ordre chronologique de parution, se référer à l'articles sur la Quête d'Erekosë pour connaître l'ordre de lecture.

Le Champion Eternel
 Michael Moorcock, The Eternal Champion, 1970
Les guerriers d'argent
 Michael Moorcock, Phoenix in obsidian (The silver warriors), 1970 
Trois héros pour un seul dessein in La sorcière dormante
 Michael Moorcock, Three heroes with a single aim  in The sleeping sorceress (The vanishing tower), 1970
Le roi des épées
 Michael Moorcock, The King of the swords, 1971
La Quête de Tanelorn 
 Michael Moorcock, The quest for Tanelorn, 1975
Cap sur l'avenir in Le navigateur sur les mers du destin
 Michael Moorcock, Sailing to the future''' in The sailor on the seas of fate, 1976Le dragon De l'épée Michael Moorcock, The dragon in the sword'', 1986

Personnage du multivers de Moorcock
Personnage de fiction créé en 1970